Marlou van Rhijn
Rémi le marlou
Petz Club#Synopsis